Лаба:
 Лаба — папуасский язык на острове Хальмахера (Индонезия).
 Лаба — китайский праздник, в который готовят кашу лабачжоу (腊八粥).

Топоним 
 Лаба — горный перевал через Главный Кавказский хребет, на границе Карачаево-Черкесии и Абхазии.

Гидроним
 Лаба (приток Кубани) — река на Северном Кавказе.
 Лаба (приток Каратала) — река в Казахстане.
 Лаба (приток Чулыма) — река в Зырянском районе Томской области.
 Лаба — чешское и полабское название реки Эльбы.
 Лаба — старинное название реки Деймы в Калининградской области.
 Большая Лаба — река в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае, правая составляющая Лабы (бассейн Кубани).
 Малая Лаба — река в Краснодарском крае, левая составляющая Лабы (бассейн Кубани).
 Вади-Лаба — сезонная река в Эритрее.

Фамилия 
 Лаба, Василий Михайлович (1887—1976) — украинский религиозный деятель.
 Лаба, Жан Батист (1663—1738) — миссионер и путешественник, монах-доминиканец.
 Лаба, Коджо Фо-До (род. 1992) — тоголезский футболист.
 Лаба, Марианна Николаевна (род. 1968) — украинская певица.
 Лаба, Матиас (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Лаба, Михаил Михайлович (род. 1975) — украинский политик.
 Лаба, Николай Осипович (1766—1816) — генерал-майор, генерал-провиантмейстер русской армии 1812 года.
 Лаба, Пьер Огюст Леон (1803—1847) — французский врач и путешественник.
 Лаба, Рене (1892—1970) — французский легкоатлет.
 Лаба, Роман Романович (род. 1966) — советский и украинский футболист, тренер.